Служба общей разведки:
 Служба общей разведки Саудовской Аравии 
 Служба общей разведки Египта